Bulgarije
 Brod (Chaskovo), een dorp in de gemeente Dimitrovgrad in de oblast Chaskovo
 Kostinbrod, een stad in oblast Sofia
 Tsarev Brod, een dorp in oblast Sjoemen

Kosovo
 Brod (Kosovo), plaats in de gemeente Dragash

Kroatië
 Brod-Posavina, provincie
 Brod na Kupi, dorp
 Slavonski Brod, stad

Slovenië
 Brod (Bohinj), dorp

Slowakije
 Čierny Brod, dorp en gemeente
 Kráľov Brod, dorp en gemeente
 Krásny Brod, dorp en gemeente

Tsjechië
 Český Brod, stad
 Havlíčkův Brod, stad
 Uherský Brod, stad
 Vyšší Brod, stad
 Železný Brod, stad

Overig
 Brod (Bosnië en Herzegovina), een stad in de Bosnisch-Servische Republiek in Bosnië
 Makedonski Brod of Brod, een stad in Noord-Macedonië